Джана́ев () — осетинская фамилия.

 Известные носители
 Джанаев, Азанбек Васильевич (1919—1989) — советский художник и режиссёр.
 Джанаев, Георгий Георгиевич (1921—2003) — ректор Горского государственного аграрного университета.
 Джанаев, Иван Васильевич (1898—1947) — осетинский советский поэт и литературовед, более известный под псевдонимом Нигер.